Saint-Marcel eller Saint Marcel kan avse:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Marcel, Ain, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Marcel, Ardennes, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Saint-Marcel, Eure, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Marcel, Haute-Saône, departementet Haute-Saône i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Marcel, Indre, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Marcel, Meurthe-et-Moselle, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Saint-Marcel, Morbihan, departementet Morbihan i regionen Bretagne, 
 Saint-Marcel, Saône-et-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Marcel, Savoie, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Marcel-Bel-Accueil, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Marcel-Campes, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Saint-Marcel-d'Ardèche, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Marcel-de-Careiret, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Marcel-de-Félines, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Marcel-du-Périgord, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Marcel-d'Urfé, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Marcel-en-Marcillat, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Marcel-en-Murat, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Marcel-l'Éclairé, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Marcel-lès-Annonay, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Marcel-lès-Sauzet, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Marcel-lès-Valence, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Marcel-Paulel, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Saint-Marcel-sur-Aude, departementet Aude i regionen Occitanien,

Italien 

 Saint-Marcel, Aostadalen, Valle d'Aosta, Valle d'Aosta, 
 Saint Marcel (kommunhuvudort i Italien), Valle d'Aosta, Valle d'Aosta,

Kanada 

 Saint-Marcel (kommun i Kanada), Québec, Chaudière-Appalaches, 
Saint-Marcel-de-Richelieu – Montérégie

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar